City (term), de Engelse aanduiding voor een stedelijk gebied
City of London, de binnenstad van Londen
City (Breda), de officiële naam voor de binnenstad van Breda
City (Maastricht), tot 2007 de officiële naam voor de binnenstad van Maastricht
City (boek), een bekroond sciencefictionboek van Clifford D. Simak
City (dagblad), een gratis dagblad in Italië
City (magazine), een Fins magazine
City (band), een Duitse rockband
City (Strapping Young Lad album), een metalalbum van de Canadese band Strapping Young Lad
City (Client album), een album van de Britse band Client
City (televisieserie), een televisieserie
City (dorp in Wales), een dorp in Vale of Glamorgan, South Wales
The City (film), een film uit 1939 Ralph Steiner en Willard Van Dyke
City (Rotterdam), een voormalige bioscoop

Zie ook
City Theater (doorverwijspagina), verschillende theaters en gezelschappen